porječje, područje s kojeg svi vodotoci teku prema jednoj rijeci
 Porječje (Doboj, BiH), naselje u općini Doboj, BiH